Hop steht für:
 Hop (Netzwerktechnologie), einen Begriff aus der Netzwerktechnologie 
 Hop (2003), einen belgischen Film (2003) von Dominique Standaert über einen afrikanischen Jungen, der mit seinem Vater illegal in Belgien lebt
 Hop – Osterhase oder Superstar?, einen amerikanischen Film (2011) von Tim Hill über den Osterhasen
 Air France HOP, eine französische Fluggesellschaft
 Bei Ausstrahlung in Kurzwelle für die Anzahl der Reflexionen der Raumwelle an der Ionosphäre und dem Boden

Hop ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Hop († nach 1410), Lübecker Ratsherr

Hóp steht für:
 Hóp (Island), einen See bzw. ein Haff im Norden von Island bei Blönduós am Húnafjörður 
 Hóp (Vinland), eine wohl an einem gleichnamigen Haff oder ähnlichem gelegene einstige Wikingersiedlung in Vinland im Nordosten Nordamerikas
 Hop Island, Insel vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika

Siehe auch
 Hopp
 Hoop